Окупація (військова) — зайняття збройними силами однієї частини держави або всієї території даної держави без отримання суверенних прав на неї.

Кінематограф 

 Окупація (фільм, 2017) — український фільм кінорежисера Марка Хаммонда про повстанців Холодного Яру.
 Окуповані (телесеріал, 2015—2017) — норвезький політичний телесеріал жанру трилер, прем'єра якого відбулась 27 вересня 2015 року на каналі TV 2.
 Окупація — назва першого епізоду третього сезону телесеріалу Зоряний крейсер «Галактика»
 Окупація — австралійський науково-фантастичний бойовик 2018 року.